Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2012/13 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 12 2012/13 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Châlons-en-Champagne und Grasse mit je 9 Spielern auskamen, setzte Vandœuvre 14 Spieler ein. Insgesamt kamen 134 Spieler zum Einsatz, von denen 39 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spielerin mit 10 Punkten aus 11 Partien war Almira Scripcenco (Clichy), einen halben Punkt weniger erreichte ihr Mannschaftskollege Maxime Vachier-Lagrave. Jeweils 8,5 Punkte erzielten Richárd Rapport (Clichy) und Grzegorz Gajewski (Mulhouse), wobei Rapport 10 Partien spielte, Gajewski 11. Julie Fischer (Bischwiller) gewann ihre einzige Partie und erreichte damit als einzige Spielerin 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2013); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2013; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, LTU = Litauen, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Clichy-Echecs-92

Club de L'Echiquier Chalonnais

Club de Bischwiller

Évry Grand Roque

Club de Mulhouse Philidor

Club d'Echecs Metz Fischer

Club de Marseille Echecs

C.E. de Rueil Malmaison

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Grasse Echecs

Club de Migne Echecs

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2012
Schach 2013